Humenzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Humenzi (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Humenzi (Ljuboml), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml